Henryk Czech (1925–2019) – polski działacz konspiracji w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego, Honorowy Obywatel Skarżyska-Kamiennej 
 Henryk Czech (1934–1994) – polski piłkarz